Commandant’s House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Commandant’s House (Walnut Ridge, Arkansas), NRHP-ID 09001251
 Commandant’s House (Hillsborough, North Carolina), NRHP-ID 72000981